Linsenbach ist ein Gewässername:

 Linsenbach (Hartel), linker Zufluss des hier noch Wettenbach genannten Hartels in Auendorf, Stadt Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Linsenbach (Kailbach), rechter Zufluss des Kailbachs (zur Salm) bei Niederkail, Ortsgemeinde Landscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Linsenbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Rheinfelden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Linsenbach (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach vor Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Linsenbach (Steinmannsgraben), rechter Zufluss des Steinmannsgrabens (zur Alsenz) nahe der Kolbenmühle von Katzenbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Lenzenbach